Дми́трий Наги́ев:
 Нагиев, Дмитрий Владимирович (род. 1967) — российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, диджей.
 Нагиев, Дмитрий Русланович (род. 1995) — украинский и азербайджанский футболист, защитник.